Czarny Groń (Potrójna, 883 m) – szczyt w Beskidzie Małym
 Czarny Groń (793 m) – szczyt w Beskidzie Małym
 Czarny Groń (1122 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim
 Czarny Groń (ukr. Чорний Грунь, Czornyj Hruń; 1387 m) – szczyt w Beskidach Pokuckich